Bethesda — название компаний, работающие в отрасли компьютерных игр и технологий:

 Bethesda Softworks — американский издатель компьютерных игр.
 Bethesda Game Studios — американская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр.
 Bethesda Game Studios Austin — подразделение Bethesda Game Studios.

См. также 

 Бетесда